William Walsh peut désigner :
 William Walsh (1663-1708), poète britannique ;
 William Walsh (1804-1858), prélat catholique irlandais, archevêque de Halifax ;
 William Joseph Walsh (1841-1921), prélat catholique irlandais, archevêque de Dublin ;
 William Walsh (1935-2010), prélat catholique irlandais, évêque de Killaloe.